Claude Lucas de Leyssac, né le  à Pamiers et mort à Suresnes le , est un professeur émérite de droit privé et avocat français.

Biographie 
Agrégé de droit privé et science criminelles en 1975, il enseigne successivement à l'Université de Reims de 1976 à 1980, à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense de 1980 à 1991 puis à l'Université Panthéon-Sorbonne de 1991 à 2015.

Au sein de l'Université Panthéon-Sorbonne, il est directeur de l’Institut d'études judiciaires Jean Domat et directeur du Master 2 de Droit des affaires et de l’économie jusqu'à la rentrée 2014, date à laquelle il est remplacé par le professeur Hervé Le Nabasque.

Au barreau de Paris, Claude Lucas de Leyssac est connu pour son rôle dans la construction comme dans l’application du « droit du marché » (concurrence, consommation, régulation), ainsi que pour son expertise en matière d’arbitrage.

Œuvre 

 Libertés et Droits fondamentaux codirigé avec Mireille Delmas-Marty et Claude Lucas de Leyssac, 2002, Éditions Points

 Droit du marché avec Gilbert Parleani, 2002, PUF

 L'Arbitrage avec Christian Gavalda, 1993, Dalloz

 Prix et concurrence : ordonnance nʿ86-1243 du  : commentaire avec Christian Gavalda, 1988, Dalloz 

 L'Utilisation de la compensation en droit commercial, 1973.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Mélanges en l'honneur de Claude Lucas de Leyssac sous la direction de Gilbert Parléani, novembre 2018, LexisNexis,

Liens externes 
 

Professeur à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne
Professeur à l'université Paris X Nanterre
Enseignant à l'université de Reims Champagne-Ardenne
Professeur français de droit privé
Naissance en octobre 1945
Décès en janvier 2015
Avocat français du XXe siècle
Avocat français du XXIe siècle
Naissance à Pamiers
Décès à Suresnes
Décès à 69 ans